Kleiner Bach ist ein Gewässername:
 Kleiner Bach (Dürrentalbach), linker Zufluss des Dürrentalbachs (zum Eußerbach) vor Eußerthal, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Kleiner Bach (Ehlenzbach), rechter Zufluss des Ehlenzbachs unterhalb von Plütscheid, Landkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Kleiner Bach (Gründau), linker Zufluss der Gründau vor dem Neubachhof, Stadt Langenselbold, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Kleiner Bach (Haebornflößchen), linker Zufluss des Haebornflößchens (zum Schwollbach) vor Schwollen, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Kleiner Bach, anderer Name des Riedbach (Horloff), rechter Zufluss der Horloff bei Trais-Horloff, Stadt Hungen, Landkreis Gießen, Hessen
 Kleiner Bach (Kaltenbrunner Bach), rechter Zufluss des Kaltenbrunner Bachs (zum Eibelebach, zur Weißach) bei Zellers, Gemeinde Oberreute, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern und Müselbach, Gemeinde Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg; Grenzbach
 Kleiner Bach (Kraichbach), rechter Zufluss des Kraichbachs bei Mingolsheim, Gemeinde Bad Schönborn, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kleiner Bach (Nußbach), rechter Zufluss des Nußbachs (zum Dörenbach) in der Waldexklave des kreisfreien Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz
 Kleiner Bach (Seemenbach), rechter Zufluss des Seemenbachs bei Büches, Stadt Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Kleiner Bach (Straßengraben), rechter Zufluss des Straßengrabens (zum Dinkholderbach, zum Mittelrhein) nahe dem Rhein-Taunus-Krematorium bei Dachsenhausen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Kleinbach
 Kleine Bach